Cellini poate fi:

Benvenuto Cellini, giuvaiergiu, sculptor și un renumit reprezentant al manierismului italian
Cellini, lanț de magazine de lux din România